Als Stadttöchterschulen wurden in Hannover mehrere Mädchenschulen bezeichnet:

* Stadttöchterschule auf dem Aegidientorplatz, im 19. Jahrhundert dort unterhaltene Bildungseinrichtung für höhere Töchter des Großbürgertums
 Stadttöchterschule I (Hannover), 1802 gegründet, später Töchterschule der Residenz und Höhere Töchterschule I sowie Deutsche Oberschule für Mädchen genannt
 Stadttöchterschule II, 1859 gegründet, später Mädchenmittelschule I, siehe Lotte-Kestner-Schule

Siehe auch

 Hof-Söhne und Töchterschule